Табакин:
 Табакин, Владимир Львович — гвардии генерал-майор[1] танковых войск ВС СССР, начальник Дальневосточного танкового училища в 1963—1966 годах и Ульяновского танкового училища в 1966—1977 годы[2][1].
 Табакин, Михаил Маркович — народный комиссар внутренних дел (НКВД) КазССР, врио октябрь 1930 г. — декабрь 1930 г.